Якови́шин — українське прізвище, утворене від  імені Яків (зменшені форми — Яцик, Яцко, Яць).

Носії 
 Яковишин Леонід Григорович (*1939) — український аграрій, народний депутат УРСР/України 12/1 скликання
 Яковишин Оксана Василівна (*1993) — українська футболістка, учасниця Чемпіонату Європи з футболу серед жінок

Примітки 

Українські прізвища